Песма Евровизије 2017. (; ) је био 62. по реду избор за Песму Евровизије. Одржао се у Кијеву, главном граду Украјине, захваљујући победи Џамале на Евровизији 2016. године у Стокхолму, са песмом 1944. Ово је био други пут да је Украјина домаћин такмичења, претходни пут домаћин је била 2005. године. Такмичење се састојало из два полуфинала и финала, а датуми одржавања полуфиналних вечери су 9. и 11. мај 2017. године док се велико финале одржало 13. маја исте године.

42 земље су учествовале на такмичењу. Португал и Румунија су се вратиле након одсуства 2016. године, док се Босна и Херцеговина повукла са такмичења због финансијских потешкоћа, а Русија се повукла са такмичења због забране уласка у Украјину њихове представнице. Први пут се у такмичарским песмама појавио белоруски језик, као и један од античких индијских језика, санскрт.

На такмичењу је победио Португал којег је представљао Салвадор Собрал са песмом -{Amar pelos dois}- са освојених рекордних 758 поена. Ово је прва победа за Португал, али и први топ пет пласман након што су први пут учествовали 1964. Такође ово је био први пут после 2007. да победи песма која није на енглеском језику, уједно и прва победа за песму изведену на португалском језику. Земље које су ушле у топ три - Португал, Бугарска и Молдавија, све су оствариле свој најбољи резултат.

ЕРУ је дала извештај да је такмичење пратило 182 милиона гледалаца. Разлог драстичног пада гледаности у односу на 2016. годину јесте одустајање Русије, као и одбијање њиховог емитера да преноси такмичење.

Избор града домаћина 

Шеф емитера домаћина, Националне украјинсте телевизије (NTU) и шефица Украјинске делегације, Викторија Романова, је изјавила 18. маја 2016. да ће први састанак у вези са организацијом бити одржан пре 8. јуна, током које ће ЕРУ и НТУ видети техничке могућности везане за такмичење, као и било који тренинг потребан за организацију такмичења. Романова је такође објавила да ће град домаћин бити објављен током лета.

НТУ и влада Украјине су 23. јуна покренули конкурс за заинтересоване градове које би желеле да буду домаћини на такмичењу. Селекција града домаћина биће диригована у четири стазе:
 24. јун- 8. јул: Заинтересовани градови су формално позвани да конкуришу за домаћинство.
 8–15. јул: Група радника са НТУ и Локалним огранизацијским комитетом (LOC) предвођеним од стране премијера Украјине Владимир Гројсман је оцењивала градове.
 18–22. јул: Градови кандидати формално су конкурисали за домаћинство LOC. Избор је смањен на три града и предат је ЕРУ.
 22. јул- 1. август: Три града кандидата биће прегледана од стране ЛОК и ЕРУ. Прес конференција биће одржана како би објавили резултате и изабрали град домаћина.

Критеријуми за избор града домаћина су следећи:
 Место одржавања мора бити покривено са најмање 7,000 гледалаца или 10,000 гледалаца.
 Међународни прес центар мора бити у могућности да прими не мање од 1,550 новинара.
 Места морају обезбедити и церемоније отварања и затварања за најмање 3,000 посетилаца.
 Град домаћин мора да има фер цене хотелских соба у складу са европским стандардима, који су смештени близу места одржавања и близу центра града. Најмање 2,000 соба морају бити обезбеђени: 1,000 за делегације које учествују и 1,000 за акредитоване медије и обожаваоце.
 Град домаћин мора бити у могућности да обезбеди сигурност и обезбеђење учесника, делегација и обожаваоца.

Шест градова су послале своје пријаве 8. јула: Дњепар, Харков, Херсон, Кијев, Лавов и Одеса. Министар културе, Јевхен Нишчук је 30. јуна изјавио да одговарајуће место одржавања не постоји, предложивши да би требало изградити нову арену у Кијеву или Лавову.

Шест градова је званично приказано ЛОК-у у специјалној емисији која се звала Битка градова, пренесена од стране Првог канала Украјине, Радио Украјине и Јутјуб канала Украјинске телевизије. Током емисије, представници градова су представљали своје градове:

 Дњепар: Борис Филатов (градоначелник)
 Харков: Игор Терехов (градоначелник)
 Херсон: Володимир Миколајенко (градоначелник)
 Кијев: Олексеј Режњиков
 Лавов: Андриј Москаленко (градоначелник)
 Одеса: Павел Вугелман (градоначелник)

Чланови ЛОК-а, медији, украјински музички експерти и фанови су такође учествовали у дискусији.

Апликације Дњепра, Кијева и Одесе су остали сачувани 22. јула. 30. јула ЕРУ је објавила да би 1. августа требало објавити град домаћина.

Објава града домаћина се окечује 24. августа.

 Домаћин
 Ужи избор

Дана 9. септембра 2016. Кијев је изабран за града домаћина такмичења 2017. године.

Формат

Датум одржавања 

Прелиминарни датуми су објављени приликом сусрета шефова делегација у Стокхолму, да би полуфинала требало да се одрже 16. и 18. маја, а финале 20. маја. Ови датуми су изабрани како би се избегли велики спортски догађаји у то време.

Касније је ЕБУ 24. јуна померио прелиминарне датуме за недељу дана раније. Украјинска телевизија је тражила да помери датуме, јер се 18. мај поклапа са даном сећања на жртва геноцида Кримских Татара. Али, тренутни датуми се поклапају са датумима одржавања полуфинала 2016-17 УЕФА Лиге Шампиона и Лиге Европе.

Званични датуми су објављени након објаве града домаћина, тако да ће се полуфинала одржати 9. и 11. маја, а финале 13. маја.

Графички дизајн 
Дана 30. јануара 2017. је представљен лого и слоган такмичења који гласи Celebrate Diversity (Славимо различитост). Супервизор Јон Ола Сан је изјавио да слоган уједињује земље широм Европе како би славили јединствене разлике и сјајну музику. Лого такмичења се састоји од традиционалне украјинске огрлице Намисто која представља амајлију, симбол лепоте и здравља. Израђена је од разноврсних нанизаних перли, где свака има другачији изглед и тако истовремено представља обележје индивидуалности и разноврсности.

Водитељи 
Дана 27. фебруара 2017. је објављено да ће водитељи такмичења бити украјински комичар и глумац Олександр Скичко, радијски и телевизијски водитељ Володимир Остапчук и водитељ Тимур Мирошниченко који је евровизијској публици познат по томе што је био водитељ на такмичењима за Дечју песму Евровизије 2009. и 2013. године. Био је ово први пут да састав водитеља чине три мушкарца.

Жреб за полуфинале 
Жреб за полуфинале је одржан 31. јануара 2017. године у Кијеву. Земље учеснице, сем директних финалиста (домаћина Украјине и велике петорке), су подељене у шест шешира, формираних на основу историјата размене поена међу државама у последњих 10 година, по чему ће касније бити извучени учесници по полуфиналима.

Састав шешира је био следећи:‍

Напомене:

Земље учеснице 

Дана 31. октобра 2016. године ЕРУ је првобитно објавила да би на такмичењу 2017. године требало учествовати 43 земље. Португал и Румунија ће се вратити након одсуства 2016. године, док се Босна и Херцеговина повукла са такмичења због финансијских потешкоћа.

Дана 13. априла 2017. Русија се повукла са такмичења, зато што је Служба за безбедност Украјине руској представници Јулији Самојловој забранила улазак у земљу због кршења закона услед њеног наступа на спорној територији Крима, а руски емитер је одбио предлог ЕРУ да промени такмичара или да преноси наступ своје представнице преко сателита. Тако је број учесника смањен на 42.

Извођачи који су учествовали раније

Прво полуфинале 
18 земаља је учествовало у првом полуфиналу. Право гласа су такође имали и публика и чланови жирија из Италије, Уједињеног Краљевства и Шпаније.

Друго полуфинале 
18 земаља је учествовало у другом полуфиналу. Право гласа су такође имали и публика и чланови жирија из Немачке, Украјине и Француске. Русија је требала учествовати под редним бројем три у овом полуфиналу, али су одустали од такмичења након што је украјинска влада забранила њиховој представници Јулији Самојловој улазак у земљу.

Финале

Резултати 

У следећим табелама налазе се детаљнији статистички подаци о резултатима гласања по државама.

Резултати првог полуфинала

12 поена у првом полуфиналу 
Табеле испод садрже информације о додељивањима максималних 12 поена у првом полуфиналу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

Резултати другог полуфинала 

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align:center; font-size:85%;"
|-
| colspan="2" rowspan="2" style="text-align:left; background:#F2F2F2"| Начин гласања:</td>
! colspan="23" | Резултати гласања (гласови публике)‍
|-
! Укупан
! style="vertical-align:bottom;background:#659EC7;" | ЖИ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | СМ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | ИЗР
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | МАЛ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | МАК
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | ДАН
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | АУТ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | НОР
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | ФРА
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | ЛИТ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | ЕСТ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | БУГ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | СРБ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | НЕМ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | ШВА
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | ХОЛ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | ИРС
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | БЛР
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | РУМ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | МАЂ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | ХРВ
! style="vertical-align:bottom;background:#59E817;" | УКР
|-
! rowspan="18" | Такмичари
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Србија
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 98
| 53 ||  ||  ||  || 12 ||  || 6 ||  || 5 ||  ||  ||  || style="text-align:left; background:#aaa;" | ||  || 12 ||  ||  || ||  ||  || 10 || 
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background:#ffdead;" | Аустрија
| style="text-align:right; background:#ffdead;" | 147
| 115 || 1 || 3 || 1 ||  || 3 || style="text-align:left; background:#aaa;" | ||  || ||  ||  ||  || 1 || 4 || 2 || 6 ||  || || 4 || 3 || 4 ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Македонија
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 69
| 29 || 4 || 5 ||  || style="text-align:left; background:#aaa;" | ||  ||  ||  || ||  ||  || 12 || 10 ||  || 3 ||  ||  || ||  ||  || 6 || 
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Малта
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 55
| 55 ||  ||  || style="text-align:left; background:#aaa;" | ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || 
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background:#ffdead;" | Румунија
| style="text-align:right; background:#ffdead;" | 174
| 26 || 8 || 10 || 7 || 3 || 8 || 7 || 8 || 12 || 6 || 12 || 7 || 6 || 7 || 7 || 8 || 8 || 5 || style="text-align:left; background:#aaa;" | || 7 || 7 || 5 
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background:#ffdead;" | Холандија
| style="text-align:right; background:#ffdead;" | 200
| 149 || 3 || 4 || 3 || 2 || 7 || 4 || 3 || ||  || 2 || 1 ||  || 5 || 4 || style="text-align:left; background:#aaa;" | || 5 || ||  || 6 || 2 || 
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background:#ffdead;" | Мађарска
| style="text-align:right; background:#ffdead;" | 231
| 66 || 10 || 7 || 6 || 6 || 4 || 12 || 6 || 7 || 5 || 8 || 8 || 12 || 10 || 8 || 10 || 6 || 10 || 12 || style="text-align:left; background:#aaa;" | || 12 || 6 
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background:#ffdead;" | Данска
| style="text-align:right; background:#ffdead;" | 101
| 96 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:left; background:#aaa;" | ||  || 4 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  || ||  ||  ||  || 
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Ирска
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 86
| 45 || 2 || 1 || 4 || 1 || 5 || 3 || 2 || 1 || 4 || 7 ||  ||  ||  || || 2 || style="text-align:left; background:#aaa;" | || 3 || 6 ||  ||  || 
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Сан Марино
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 1
| 0 || style="text-align:left; background:#aaa;" | ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background:#ffdead;" | Хрватска
| style="text-align:right; background:#ffdead;" | 141
| 37 || 6 ||  || 8 || 8 ||  || 10 || 1 || 2 || 2 || 5 || 6 || 7 || 6 ||10 || 4 || 7 || 4 || 5 || 10 || style="text-align:left; background:#aaa;" | || 3 
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background:#ffdead;" | Норвешка
| style="text-align:right; background:#ffdead;" | 189
| 137 ||  ||  ||  ||  || 10 ||  || style="text-align:left; background:#aaa;" | || || 7 || 3 || 3 || 3 || 2 ||  || 5 || 2 || 6 || 2 || 5 ||  || 4
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Швајцарска
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 97
| 48 || 5 || 2 || 5 || 5 || 1 || 2 ||  || 4 || 1 ||  || 4 || 4 ||  || style="text-align:left; background:#aaa;" | ||  ||  || 2 || 10 || 1 || 1 || 2 
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background:#ffdead;" | Белорусија
| style="text-align:right; background:#ffdead;" | 110
| 55 ||  || 8 ||  ||  ||  || 1 ||  || 3 || 8 || 6 || 5 || 2 ||  || || 3 || 1 || style="text-align:left; background:#aaa;" | || 1 || 2 || 3 || 12 
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background:#ffdead;" | Бугарска| style="text-align:right; background:#ffdead;" | 403| 199 || 12 || 12 || 12 || 10 || 12 || 8 || 12 || 8 ||10  || 10 || style="text-align:left; background:#aaa;" | || 8 || 12 || 6 || 12 || 10 || 12 || 8 || 12 || 8 || 10    
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Литванија
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 42
| 17 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 || || style="text-align:left; background:#aaa;" | || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 12 || 1 ||  ||  ||  || 1 
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Естонија
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 85
| 16 ||  || 6 || 2 || 4 || 2 ||  || 5 || 6 || 12 || style="text-align:left; background:#aaa;" | || 2 ||  || 3 || 1 ||  || 3 || 8 || 3 || 4 ||  || 8 
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background:#ffdead;" | Израел| style="text-align:right; background:#ffdead;" | 207| 75 || 7 || style="text-align:left; background:#aaa;" | || 10 || 7 || 6 || 5 || 7 || 10 || 3 || 4 || 10 || 5 || 8 || 5 || 7 || 4 ||7 || 7 || 8 || 5 || 7
|}

 12 поена у другом полуфиналу 
Табеле испод садрже информације о додељивањима максималних 12 поена у другом полуфиналу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

 Резултати финала 

 12 поена у финалу 
Табела испод садржи информације о додељивањима максималних 12 поена у финалу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

 Остале земље 

Да би одређена држава могла да стекне право учешћа на такмичењу Евросонга, она мора да буде активна чланица Европске радиодифузне уније (ЕРУ).‍ ЕРУ је послао позив за учешће на Песми Евровизије 2017. године свим активним члановима, којих је тренутно 56.‍

 Активни чланови ЕРУ 

  - Радио-телевизија Андоре (RTVA) је 19. маја 2016. објавила да се неће вратити на такмичење 2017. године.
  - БХРТ је 28. септембра 2016. потврдила да Босна и Херцеговина неће учестовати на такмичењу у Кијеву због финансијских потешкоћа. Раније током 2016. године ЕРУ је форсирала БХРТ да се повуче са такмичења због дугова од 6 милиона швајцарских франака.
  - Док је Радио-телевизија Луксембург (RTL) 25. маја 2016. објавила да неће учествовати на такмичењу, Комитет петиција владе Луксембурга је 21. јуна објавио да су примили петицију, у којој налажу да се Луксембург врати на такмичење. Влада је одлучила да расправе о могућностима петиције, као и могућности повратка Луксембурга у будућности.
  - Монегашка телевизија (TMC) је 19. августа 2016. објавила да се неће вратити на такмичење 2017. године.
  - Русија је првобитно требало да учествује на такмичењу, али због забране уласка у Украјину представници Јулији Самојловој, руска телевизија је одустала са такмичења.
  - Словачка телевизија је објаснила да Словачке нема на такмичењу из финансијских разлога још од 2012. године. О учешћу 2017. године ће се расправљати касније током 2016. године. Међутим, словачка телевизија је 24. октобра 2016. потврдила да неће учествовати на такмичењу 2017. године.
  - Било је пуно гласина да се Турска враћа на такмичење, на крају ниједна од ових гласина није била тачна. Турска се повукла са такмичења 2013. године због статуса велике петорке и због система гласања који се користи на такмичењу. 24. октобра 2016. турска телевизија је потврдила да Турска неће учествовати на такмичењу 2017. године.

 Међународни преноси и гласања 

 Гласања и објављивачи резултата 
Редослед гласања је објављен на дан финала.

  — Викторија
  — Турал Асадов
  — Лиа Фјорио и Ђиђи Рестиво
  — Амината (летонска представница 2015)
  — Офер Нахшон
  — Тијана Мишковић
  — Андри Џаху
  — Марта Фенеч
  — Илија Грујоски
  — Ула Есендроп
  — Кристина Инхоф
  — Маркус и Мартинус
  — Нивес Алварес Гарсија
  — Џени Вартијаинен
  — Елоди Госујин
  — Константинос Кристофороу (кипарски представник 1996, 2002. као члан групе One и 2005)
  — Егле Даугелаите
  — Јури Потсман (естонски представник 2016)
  — Глорија Горцеаг
  — Ивета Мукучјан (јерменска представница 2016)
  — Боријана Граматикова
  — Бо Халдорсон (исландски представник 1995)
  — Сања Вучић (српска представница 2016. и 2021. као чланица групе Hurricane)
  — Ли Лин Чин
  — Ђулија Валентина Палермо
  — Барбара Шунебергер
  — Филомена Каутела (водитељка 2018)
  — Лука Хени (швајцарски представник 2019)
  — Дауве Боб (холандски представник 2016)
  — Ники Берн (ирски представник 2016)
  — Ника Кочаров (грузијски представник 2016)
  — Џон Карајанис (кипарски представник 2015)
  — Аљона Ланскаја (белоруска представница 2013)
  — Соња Аргинт Ионеску
  — Чила Татар
  — Катарина Час
  — Фани Жилард
  — Ана Попек
  — Катрина Лесканич (победница 1997. као члан групе Katrina and the Waves)
  — Уршула Тољ
  — Радка Росицка
  — Злата Огњевич (украјинска представница 2013)

 Коментатори 

  — Азер Сулејманли (İTV, полуфинала и финале)‍
  — Андри Џаху (-{TVSH, RTSH HD, RTSH Muzikë и Radio Tirana}-, полуфинала и финале)‍
  — Миф Вархуст и Џоел Кризи (-{SBS One}-, полуфинала и финале)‍
  — Анди Кнол (-{ORF eins}-, полуфинала и финале)‍
  — Холандски: Питер ван де Вајр (één, полуфинала и финале);‍ Француски: Жан-Луј Лахај и Морен Лојс (La Une, полуфинала и финале)‍
  — Евгениј Перлин (-{Belarus-1 и Belarus 24}-, полуфинала и финале)
  — Елена Розберг и Георги Кушвалијев (БНТ 1 и БНТ HD, полуфинала и финале)‍
 * — биће одређено (KNR, финале)‍
  — Тута Чкеиџе (GPB First Channel, полуфинала и финале)‍
  — Марија Козаку и Јоргос Капузидис (ERT1, ERT HD и ERT World, полуфинала и финале)‍
  — Оле Топхолм (DR1, полуфинала и финале)‍
  — Марко Рејкоп (ETV, полуфинала и финале);‍
  — Без коментара (Channel 1, полуфинала и финале); Коби Менора, Дори Бен Зев и Алон Амир (88 FM, друго полуфинале и финале);
  — Марти Велан (RTÉ2, полуфинала; RTÉ One, финале); 
  — Гисли Мартеин Балдурсон (RÚV, полуфинала и финале)‍
  — Андреа Делогу и Ема Стокхолма (Rai 4, полуфинала);‍ Флавио Инсина и Федерико Русо (Rai 1, финале)‍
 * — биће одређено (NHK, полуфинала и финале)‍
  — Авет Барсегјан и Гохар Гаспарјан(Armenia 1, полуфинала и финале)‍
 * — Дијана Снегина и Калдибек Жајсанбајев (Khabar Agency, полуфинала и финале)‍
 * — Ли Веј Сонг и Ли Ши Шијонг (Hunan TV, полуфинала и финале)‍
  — Тасос Трифонос и Кристијана Артемију (RIK 1, RIK SAT, RIK HD и Trito Programma, полуфинала и финале)‍
  — Валтерс Фриденбергс (LTV1, полуфинала и финале)‍ Томс Гревинш (LTV1, финале)‍
  — Даријус Ужкураитис и Герута Гриниуте (LRT, LRT HD и LRT Radijas, полуфинала и финале)‍
  — Кристина Ратоњи и Фреди (Duna, полуфинала и финале)‍
  — Каролина Петковска (МРТ 1, полуфинала и финале)‍
  — Артур Каруана (TVM, полуфинала и финале)‍
  — Глорија Горцеаг (Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical и Radio Moldova Tineret, полуфинала и финале)‍
  — Питер Урбан (EinsFestival и NDR, друго полуфинале; Das Erste, финале)‍
  — Олав Виксмо Слетан (NRK1, полуфинала и финале);‍
  — Артур Орзеч (TVP 1 и TVP Polonia (уживо); TVP Rozrywka и TVP HD (дан касније), полуфинала и финале)
  — Жозе Карлош Малато и Нуно Галопим (RTP1 и RTP Internacional, полуфинала и финале)‍
  — Лијана Станцију и Раду Андреи Тубор (-{TVR 1}- и -{TVR HD}-, полуфинала и финале)‍
 * — Мишел Висаж и Рос Метјуз (Logo TV, финале)‍
  — Лиа Фјорио и Ђиђи Рестиво (SMtv San Marino и Radio San Marino, полуфинала и финале)‍
  — Андреј Хофер (RTV SLO2, полуфинала; RTV SLO1, финале; Radio Val 202, друго полуфинале и финале; Radio Maribor, полуфинала и финале)‍
  — Силвана Грујић и Олга Капор (РТС 1, РТС HD и РТС САТ, прво полуфинале); Душка Вучинић-Лучић (РТС 1, РТС HD и РТС САТ, друго полуфинале и финале)‍
  — Скот Милс и Мел Гиједројк (BBC Four, полуфинала); Грејам Нортон (BBC One, финале); Кен Брус (BBC Radio 2, финале)‍
  — Тетијана Терехова и Андриј Хородискиј (UA:Pershyi, полуфинала и финале);‍
  — Фински: Мико Силвенојнен (Yle TV1, прво полуфинале; Yle TV2, друго полуфинале и финале);‍ Шведски: Ева Франц и Јохан Линдрос (Yle TV1, прво полуфинале; Yle TV2, друго полуфинале и финале)‍
  — Маријан Џејмс и Џери (France 4, полуфинала); Маријан Џејмс, Стефан Берн и Амир Хадад (France 2, финале)‍
  — Јан Смит и Корналд Мас (NPO 1, полуфинала и финале)‍
  — Душко Ћурлић (ХРТ 1, полуфинала и финале); Златко Туркаљ (ХР 2, полуфинала и финале)
  — Дражен Бауковић и Тијана Мишковић (TVCG 1 и TVCG SAT, полуфинала и финале)‍
  — Либор Боучек (ČT2, полуфинала; ČT1, финале)‍
  — Немачки: Свен Епинеј (SRF zwei, полуфинала; SRF 1, финале); Питер Шнајдер и Габријел Ветер (SRF 1 и Radio SRF 3, финале)‍ Француски: Жан-Марк Ричард и Николас Танер (RTS Deux, полуфинала; RTS Un, финале);‍ Италијански: Клариса Тами и Себалтер RSI La 2, полуфинала; RSI La 1, финале)‍
  — Монс Селмерлев и Едвард аф Силен (SVT1, полуфинала и финале);‍
  — Хосе Марија Ињиго и Хулија Варела (La 2, полуфинала; La 1, финале)‍

Напомене:
* Није земља учесница.

 Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Kyiv 2017'}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2017. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 21. априла 2017. године је издала кућа -{Universal Music Group''}-. Албум садржи све 42 песме изведене на Евросонгу 2017. године, укључујући полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у великом финалу.‍ Албум такође садржи и несуђену руску песму која није учествовала на такмичењу.

Референце

Спољашње везе 
 

 
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2017.